Мира́лья () — итальянская фамилия. Известные носители:
  (1821—1881) — оперный певец (тенор), педагог и театральный агент, супруг певицы .
 Миралья, Эмилио (род. 1924) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.